Hermas serait selon certaines sources le frère de l'évêque de Rome Pie , le .
 Le Pasteur d'Hermas est une œuvre chrétienne du .
 Saint-Hermas est une ancienne municipalité du Québec (Canada).
 Hermas Bastien ( - 1977) était un philosophe, journaliste et professeur canadien.
 Hermas L., 1771, est un genre de plantes à fleurs de la famille des Apiaceae, sous-famille des Azorelloideae.